Eriosporella är ett släkte av svampar. Eriosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eriosporella